Reinecke:
 (Reinhart) "Reinecke" Fuchs, , den tyska versionen från 1400-talet

 Carl Reinecke (1824–1910), tysk musiker
 Hermann Reinecke (1888–1973), tysk general dömd för krigsförbrytelser
 Paul Reinecke (1872–1958), tysk arkeolog

Lågtyska efternamn